Сэр Эмир Джонс Пэрри (; р. 21.09.1947, Кармартеншир) — британский .

Изучал теоретическую физику в кардиффском Университетском колледже. Степень PhD по физике полимеров получил в кембриджском колледже Св. Катарины.

На службе в Форин-офис с 1973 года.

В 1998—2001 годах политдиректор Форин-офис.
В 2001—2003 годах постоянный представитель Великобритании при НАТО.
В 2003—2007 годах постоянный представитель Великобритании при ООН.

С 2008 года президент Аберистуитского университета.

Рыцарь Великого Креста ордена Святого Михаила и Святого Георгия (2007).

Ссылки 
 , 

Доктора философии
Постоянные представители Великобритании при НАТО
Постоянные представители Великобритании при ООН
Выпускники Кембриджского университета
Выпускники колледжа Святой Екатерины (Кембридж)